Ritzing ist der Name folgender

Gemeinde:
 Ritzing (Burgenland) im Burgenland, Österreich

Gemeindeteile:
 Ritzing (Moselle), Teil der Gemeinde Manderen-Ritzing im Département Moselle, Frankreich
 Ritzing (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ritzing (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ritzing (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ritzing (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ritzing (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Ritzing (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Ritzing (Wolfsberg), Stadtteil und Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Ritzing (Gemeinde Regau), Ortschaft der Gemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Ritzing (Gemeinde Tarsdorf), Ortsteil von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ritzing (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich